Damase peut se référer à :

Prénom 
Damase est un prénom masculin peu usité, fêté le 11 décembre.
 Damase I, évêque de Rome (366–384).
 Damase II (mort en 1048), pape.
 Damase Boulanger (1818-1882), premier colon et fondateur de la ville d'Alma, dans la région du Lac-St-Jean et la province de Québec ;
 Damase Jalbert (1842-1904), entrepreneur canadien ;
 Damase Jouaust (1834-1893), imprimeur-éditeur français ;
 Damase Parizeau (1841-1915), homme d'affaires et homme politique québécois ;
 Damase Potvin (1882-1964), écrivain et journaliste québécois ;
 Damase Zinga Atangana (1964-), évêque camerounais ;
 Jean-Baptiste Alexandre Damase de Chaudordy (1826-1899), diplomate et un homme politique français ;
 Joseph-Damase Bégin (1900-1977) homme politique québécois.

Pseudonyme 

 Damase DuBuisson, de son vrai nom Pierre Damase Champagne (1878-1945), chanteur et acteur québécois.

Nom de famille 

 Jacques Damase (1930-2014), éditeur français ;
 Jean-Michel Damase (1928-2013), compositeur français classique.

Toponyme

Divers 
 Prix littéraire Damase-Potvin, prix littéraire québécois.

Patronyme français
Patronyme québécois